San Diego Open 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2022 z cyklu San Diego Open rozgrywany w dniach 19–25 września 2022 roku w San Diego na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 612 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Stanach Zjednoczonych